Лудошур — название населённых пунктов:

Россия 
 Лудошур — деревня в Игринском районе Удмуртии.
 Лудошур — деревня в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии.